Mimas (mitologie) - gigant în mitologia greacă
 Mimas (satelit) - satelit natural al planetei Saturn
 Mimas (gen) - un gen de molii din familia Sphingidae